El nombre Yuta Watanabe puede referirse a las siguientes personas:

Yuta Watanabe, baloncestista japonés;
Yuta Watanabe, jugador de bádminton japonés.

Véase también 
Watanabe, apellido japonés.